Mask steht für:
 Lough Mask – ein See im County Mayo, Irland
 Mask (Bauhaus-Album) – ein Musikalbum der Gruppe Bauhaus

Mask ist der Künstlername von:
 Skee Mask (Bryan Müller, * 1993), deutscher Musikproduzent und DJ

MASK steht für:
 M.A.S.K., Zeichentrickserie
 Multiaxiale Schmerzklassifikation, Klassifikationsschema zur Diagnostik chronischer Schmerzstörungen

Siehe auch:
 Die Maske
 The Mask

Abkürzung